Караник
 Караник (деревня) — деревня в Плесецком районе Архангельской области
 Караник, Владимир Степанович — белорусский государственный деятель, организатор здравоохранения, онколог